Alison Bai e Ana-Clara Duarte erano le detentrici del titolo, ma Duarte quest'anno non ha partecipato. Bai ha fatto coppia con Emelyn Starr, ma ha perso in semifinale contro Isabella Holland e Sally Peers.

Il doppio del torneo di tennis City of Mount Gambier Blue Lake Women's Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Stephanie Bengson e Tyra Calderwood che hanno battuto in finale Isabella Holland e Sally Peers per walkover.

Teste di serie 

 Melanie South /  Emily Webley-Smith (quarti di finale)
 Isabella Holland /  Sally Peers (finale, ritiro)

 Bojana Bobusic /  Arina Rodionova (quarti di finale) 
 Samantha Murray /  Lisa Whybourn (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

City of Mount Gambier Blue Lake Women's Classic 2011